

Geografia 
 Tortosa – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
 Tortosa – nome col quale era conosciuta Tartus al tempo delle crociate

Persone 
 Florent Tortosa – cestista francese
 Jesús Tortosa Cabrera – taekwondoka spagnolo

Pagine correlate 
 Assedio di Tortosa